58. Halowe Mistrzostwa Niemiec w Lekkoatletyce – halowe zawody lekkoatletyczne, które rozegrano 26 i 27 lutego 2011 w Lipsku.

Startująca w biegu na 1500 metrów Martine Nobili zajęła 11. miejsce i wynikiem 4:35,97 ustanowiła halowy rekord Luksemburga.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Halowe Mistrzostwa Niemiec w Lekkoatletyce 2010

Bibliografia 
 
 
 
 

2011 w Niemczech
2011 w lekkoatletyce
Niemcy 2011
Mistrzostwa Niemiec w lekkoatletyce
Sport w Lipsku